Marina Alta é uma comarca da Comunidade Valenciana, na Espanha. Está localizada na província de Alicante, e sua capital é o município de Dénia. Limita com as comarcas de Comtat, Marina Baixa, Safor, e também com o mar Mediterrâneo.

Municípios

Comarcas da Comunidade Valenciana